Chris Wright puede hacer referencia a:
 Chris Wright, baloncestista estadounidense, nacido en 1988.
 Chris Wright, baloncestista estadounidense, nacido en 1989.
 Chris Wright, nadador australiano, nacido en 1988